Pastor je lahko:
 pastor - župnik pri protestantih
 Diaz Nicodemes Pastor (1811-1863), španski pisatelj in politik